Чемпіонат Шотландії з футболу 1984—1985 — 88-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Абердин».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1985
Шотландія
Шотландія